Люк Тардиф (, род. 29 марта 1953) — президент ИИХФ с 25 сентября 2021
 Тардиф, Люк (младший)  (род. 30 ноября 1984) — французский хоккеист, крайний нападающий.